Kirin puede referirse a:

 El nombre en japonés del Qilin, un ser mitológico con cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo.
 Jilin, una provincia de la República Popular China. 
 Kirin Brewery Company, una compañía cervecera de Japón.
 Copa Kirin, un evento deportivo patrocinado por Kirin.
 Kirin es un dragón anciano de la serie de videojuegos Monster Hunter desarrollado por Capcom.
 Kirin, técnica de Sasuke Uchiha en el manga y anime Naruto de Masashi Kishimoto.
 Kirin, una localidad de Croacia en el condado de Sisak-Moslavina.